Argenau ist ein österreichischer Ortsname sowie der deutsche Name von Orten in Polen und in Russland:

 Argenau, Ortsteil der Gemeinde Au, Bundesland Vorarlberg, Österreich
 Argenau, Kreis Hohensalza/Inowrazlaw, Provinz Posen, war von 1887 bis 1920 Name der Stadt: Gniewkowo, Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Argenau, bis 1938 Schunwillen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, ab 1946: Jurjewo, jetzt: Fadejewo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland